Moschea di Mihrimah Sultan – edificio religioso a Scutari in Turchia
 Moschea di Mihrimah Sultan – edificio religioso a Istanbul in Turchia